Solo grandi successi – raccolta discografica dei Neri per Caso
Solo grandi successi – raccolta discografica dei Matia Bazar
Solo grandi successi – raccolta discografica di Nino Buonocore